Лито́вские писа́тели — это писатели, создававшие произведения на литовском языке (при этом не учитываются их национальность, гражданство и место проживания) и внёсшие вклад в развитие литовской литературы.

Литовских писателей необходимо отличать от писателей Литвы — писателей, работавших на территории Литвы в современных границах, независимо от их национальности и языка, на котором они создавали литературные произведения.

А 
 Владас Абрамавичюс
 Йонас Авижюс (1922—1999)
 Витаутас Алантас (1902—1990)
 Юозас Апутис (1936-2010)

Б 
 Пятрас Бабицкас (1903—1991)
 Юргис Балтрушайтис (1873—1944)
 Йонас Билюнас (1879—1907)
 Казис Бинкис (1893—1942)
 Казис Борута (1905—1965)

В 
 Миколас Вайткус (1883—1973)
 Пятрас Вайчюнас (1890—1959)
 Антанас Венуолис (1882—1957)
 Антанас Венцлова (1906—1971)
 Видунас (1868—1953)

Г 
 Ричардас Гавялис (1950—2002)
 Сигитас Геда (1943-2008)
 Людас Гира (1884—1946)
 Ромуалдас Гранаускас (род. 1939)
 Мотеюс Густайтис (1870—1927)

Д 
 Кристийонас Донелайтис (1714—1780)
 Людвика Диджюлене-Жмона (1856—1925)
 Людас Довиденас (1906—2000)
 Антанас Дрилинга (род. 1935)

Е

Ж 
 Юозас Жлабис-Жянге (1899—1992)

З

И 
 Юрга Иванаускайте (1961—2007)
 Лаури́нас Иви́нскис (1810—1881)

Й 
 Антанас Йонинас (1923—1976)

К 
 Фаустас Кирша (1891—1964)
 Винцас Креве (1882—1954)
 Винцас Кудирка (1858—1899)
 Юргис Кунчинас (1947—2002)

Л 
 Лаздину Пеледа

М 

 Майронис (1862—1932)
 Людмила Малинаускайте-Эгле (1864—1928)
 Юстинас Марцинкявичюс (р. 1930)
 Ицхокас Мерас (1934—2014)
 Межелайтис, Эдуардас
 Винцас Миколайтис-Путинас (1893—1967)
 Витаутас Монтвила (1902—1941)

Н 
 Кястутис Навакас (1964—2020)
 Саломея Нерис (1904—1945)

О

П 
 Юстас Палецкис (1899—1980)
 Винцас Петарис (1850—1902)
 Габриеле Петкевичайте-Бите (1861—1943)
 Дионизас Пошка (1757—1830)

Р 
 Антанас Рамонас (1947—1993)

С 
 Ксаверас Сакалаускас-Ванагелис (1863—1938) 
 Стасис Сантварас(1902—1991)
 Ева Симонайтите (1897—1978)
 Витаутас Сириос-Гира (1911—1997) 
 Миколас Слуцкис (1928–2013)
 Балис Сруога (1896—1947)
 Эдмундас Степонайтис (1892—1908)
 Ромас Стрюпас (1887—1934)

Т 
 Лаймонас Тапинас (род. 1944)
 Пятрас Тарулис (1896—1980)
 Теофилис Тильвитис (1904—1969)
 Юозас Тислява (1902—1961)
 Юозас Тумас-Вайжгантас (1869—1933)

У

Ф

Х

Ц 
 Пятрас Цвирка (1909—1947)

Ч

Ш 
 Салис Шемерис (1898—1981)
 Антанас Шкема (1911—1961)

Э

Ю 
 Ванда Юкнайте (род. 1949)

Я 
 Видманте Ясукайтите (род. 1948)

Литература на литовском языке

Списки писателей по языкам